Kismet kan avse: 

 Kismet – ett begrepp i persisk mytologi
 Kismet (datorprogram) – ett datorprogram för att söka efter trådlösa nätverk
 Kismet (sång) – en låt med de bulgariska artisterna Elitsa Todorova och Stojan Jankoulov
 Kismet, Kansas